Navnet Søren Larsen kan henvise til:

 Søren Larsen (fodboldspiller) (født 1981) – en dansk tidligere professionel fodboldspiller
 Søren Larsen (kirurg) (1802–1890) – Søren Larsen Eskildsen, dansk kirurg
 Søren Larsen Meldgaard (1850–1894) – en husflidsmand og lærer
 Søren Sebber Larsen (født 1966) – dansk multiinstrumentalist og singer-songwriter